Eunice bitorquata är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1870. Eunice bitorquata ingår i släktet Eunice och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bitorquata